Řád slávy je označení pro několik vyznamenání:

 Řád slávy – státní vyznamenání Afghánské demokratické republiky
 Řád slávy – státní vyznamenání Arménské republiky
 Řád slávy – státní vyznamenání Ázerbájdžánské republiky
 Řád slávy – státní vyznamenání Perské říše
 Řád slávy – státní vyznamenání Kazašské republiky
 Řád slávy – vyznamenání Mordvinska
 Řád slávy – státní vyznamenání Osmanské říše
 Řád slávy – státní vyznamenání Sovětského svazu
 Řád slávy – státní vyznamenání Tádžikistánu
 Řád slávy – státní vyznamenání bývalého Tuniského begliku a Francouzského protektorátu Tunisko